Björk Guðmundsdóttir – islandzka piosenkarka
 Björk – pierwszy album islandzkiej piosenkarki Björk
 Björk – książka opublikowana przez islandzką piosenkarkę Björk
 Björk – ekspozycja poświęcona islandzkiej piosenkarce Björk w Museum of Modern Art